Axel Eggebrecht (ur. 1899, zm. 1991) – niemiecki dziennikarz i pisarz
 Hans Heinrich Eggebrecht (ur. 1919, zm. 1999) – niemiecki muzykolog